Чалавите има више значења:

 Чалавите (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалавите (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалавите (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чалавите (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чалавите (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику